Holesov var en flygplats i Tjeckien, den tjänade under åren 1953-2009. Den ligger i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Prag. Holesov ligger  meter över havet.

Terrängen runt Holesov är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Lysina,  meter över havet,  km öster om Holesov. Runt Holesov är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Zlín,  km sydost om Holesov. Trakten runt Holesov består till största delen av jordbruksmark. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Tjeckien